Le Cheval d'orgueil est un récit autobiographique de l'écrivain breton Pierre-Jakez Hélias (1975).
 Le Cheval d'orgueil est aussi le titre de l'adaptation cinématographique, réalisée par Claude Chabrol (1980).